Kaduï (poble), poble de la província d'Irkutsk, a Rússia
 Kaduï (possiólok), possiólok de la província d'Irkutsk, a Rússia